Бромид димеркуроаммония — неорганическое соединение
ртути
с формулой NHgBr,
светло-жёлтые кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 К раствору аммиака добавляют насыщенный раствор бромида ртути(II):

Физические свойства 
Бромид димеркуроаммония образует светло-жёлтые кристаллы
гексагональной сингонии,
пространственная группа P 6/mmc,
параметры ячейки a = 0,665 нм, c = 1,119 нм, Z = 4.

Не растворяется в воде.

Образует комплексы состава NHgBr•HO и NHgBr•HgBr .

Примечания

Литература 
 

Соединения ртути
ртути
Соединения азота по алфавиту